Jürgen Westphal ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Westphal (Politiker) (* 1927), deutscher Politiker (CDU)
 Jürgen Westphal (Musiker) (* 1955), deutscher Schlagersänger und Musikproduzent

Siehe auch:
 Jürgen Westphalen